Guerau V de Cabrera, (S.XIII - 1242), fou el setzè vescomte de Cabrera.

Orígens familiars 
Fill de Guerau IV de Cabrera i Elio Pérez de Castro, va obtenir el títol en morir el seu pare (qui també era vescomte d'Àger).

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Ramona de Montcada. Va tenir dos fills i una filla:
 Guerau VI de Cabrera, a qui traspassà el títol de vescomte a la seva mort.
 Ramon de Cabrera, que el 1242 rebria en testament el castell de la vila d'Anglès.
 Margarida de Cabrera, que es va casar amb Dionís de Szepes, comte de Szepes, cavaller del seguici de la reina Violant d'Hongria.
 Gueraua de Cabrera, que es va casar amb Guillem II de Montclús, baró de Montclús.

Referències 

Vescomtes de Cabrera
Nobles catalans històrics
Polítics catalans històrics